Такмичење у трчању на 400 метара у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 5. и 6. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. није бранио Карстен Вархолм из Норвешке.

Земље учеснице 
Учествовала су 49 такмичара из 26 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)

  (3)
  (1)
  (3)
  (1)
  (3)
  (3)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 400 метара у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи (СРЛ).,

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2021.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 5. марта 2021. године. У полуфинале пласирани су по 2 првопласирана из 9 квалификационих група (КВ).,,

Почетак такмичења: група 1 у 10:13, група 2 у 10:25, група 3 у 10:32, група 4 у 10:39, група 5 у 10:46, група 6 у 10:53, група 7 у 11:00, група 8 у 11:07, група 9 у 11:14.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 5. марта 2021. године. У финале су се пласирали по 2 првопласирана из 3 полуфиналне групе (КВ). < ,

Почетак такмичења: група 1 у 19:10, група 2 у 19:17, група 3 у 19:24.

Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 20:10.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани